Alterosa (Minas Gerais), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais
Alterosa (geslacht), een geslacht van schietmotten van de familie Philopotamidae